Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище (бывшее Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября (НВВПОУ)) — военный ВУЗ России и бывшего СССР. Основано 1 июня 1967 года.

С 2009 года — филиал Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации».

С 2015 года — ФГКВОУ ВО «Новосибирское высшее военное командное училище»

Расположено на территории Академгородка в Новосибирске, по адресу: ул. Иванова, д. 49, почтовый индекс 630117.

История училища 

Училище готовило заместителей командиров рот по политической части для подразделений Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и подразделений специального назначения ГРУ ГШ. Большое количество выпускников училища принимало участие в боевых действиях (Афганистан, Чечня, Южная Осетия, миротворческие операции и другие). 27 выпускников училища удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, из них 15 офицерам это звание присвоено посмертно. 

В принятии решения о размещении училища в Новосибирском Академгородке и в его становлении большую роль сыграл председатель Сибирского отделения АН СССР Герой Социалистического Труда академик М. А. Лаврентьев, до последних дней жизни активно сотрудничавший с руководством училища.

18-25 августа 1967 — сформировано Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище (НВВПОУ). Первый набор курсантов проходил на базе Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени М. В. Фрунзе. Первый выпуск состоялся в 1971 году. Изначально в училище было 11 кафедр, в 2009 году их было 15. Ввиду реформ министра обороны Сердюкова училище подверглось реформированию: количество кафедр сокращено до 4 (кафедры включают в себя циклы по направлениям дисциплин), штат курсантских батальонов изменён, батальоны переименованы в факультеты и так далее.

23 февраля 1968 — училищу вручено Боевое Знамя.

4 ноября 1978 — присвоено почётное наименование «имени 60-летия Великого Октября».

В июне 1992 — преобразовано в Новосибирское высшее общевойсковое командное училище (НВОКУ).

1992 — переориентировано на подготовку офицеров мотострелковых войск и военной разведки. В 1994 году из РВВДКУ был переведён батальон специальной разведки, в связи с чем созданы сразу три новые кафедры.

1 ноября 1998 года — училище преобразовано в Новосибирский военный институт (НВИ).

1 сентября 2004 года — институт преобразован в Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ).

С 1967 по 2007 училище (институт) подготовило офицеров по специальностям:

1. Военно-политическая общевойсковая (с 1967 Воздушно-десантных войск) — 11 424

2. Командная тактическая мотострелковых войск — 2 038

3. Применение подразделений войсковой разведки — 1 271

4. Применение подразделений специальной разведки — 878

В феврале 2010 года — училище преобразовано в филиал Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации». Подчинено Главнокомандующему Сухопутными войсками.

С 2013 года факультет «применение подразделений специальной разведки», готовящий кадры непосредственно для СпН ГУ (ГРУ), вновь переведен в РВВДКУ.

5 ноября 2017 года училищу вручена Грамота Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России.

2 декабря 2021 года училищу вручён орден Жукова.

Специальности 
Перечень специальностей, по которым ведется подготовка офицеров в Новосибирском высшем военном командном училище (военном институте)

Примечание: * — выделены профилирующие экзамены

Начальники 

 генерал-майор Зибарев Василий Георгиевич (1967—1973),
 генерал-лейтенант Волков Борис Николаевич (1973—1981),
 генерал-майор Зубков Николай Фёдорович (1981—1985),
 генерал-майор Ширинский Юрий Арифович (1985—1989),
 генерал-майор Казаков, Валерий Александрович (1989—1998),
 генерал-майор Егоркин, Владимир Петрович (1998—2008),
 генерал-майор Салмин Алексей Николаевич (2008—2010),
 полковник Мурог Игорь Александрович (2011),
 генерал-майор Разгонов Виталий Леонидович (2011—2019),
 полковник Марковчин Сергей Григорьевич (с 2019).

Состав училища

Кафедры 
— Кафедра тактики.

— Кафедра разведки (и воздушно-десантной подготовки)

— Кафедра управления (подразделениями в мирное время) (У(ПМВ)).

— Кафедра вооружения и стрельбы.

— Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

— Кафедра эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники (Э и Р ВВТ).

— Кафедра иностранных языков.

— Кафедра физической подготовки и спорта.

— Кафедра русского языка.

— Кафедра общепрофессиональных дисциплин.

Подразделения управления 
— Служба воздушно-десантной техники.

— Отдел кадров.

— Строевой отдел.

— Мобилизационная группа.

— Отдел вооружения и техники.

— Служба ракетно-артиллерийского вооружения.

— Вещевая служба.

— Продовольственная служба.

— Служба тыла.

— Финансовый отдел.

— Медицинская служба.

— Пожарная служба.

— Служба защиты государственной тайны.

Батальоны курсантов 
— Первый батальон (заместитель командира роты по работе с личным составом) — последний выпуск по специальности состоялся в 2012 году, затем обучение переведено в Военный университет (Москва), в настоящее время: первый батальон (командир мотострелкового взвода).

— Второй батальон (командир разведывательного взвода)

— Третий батальон (командир подразделений специальной разведки) — в 2013 году специальность переведена в Рязанское ВВДКУ

— Специальный факультет (командир разведывательного взвода).

Подразделения обеспечения 
— Батальон обеспечения учебного процесса (БОУП).

— Полигон

— Военный оркестр.

— Профсоюзная организация.

Выпускники — Герои Советского Союза и Российской Федерации 

  Амосов, Сергей Анатольевич
  Ворожанин, Олег Викторович
  Галкин, Алексей Викторович
  Греблюк, Константин Александрович
  Григоревский, Михаил Валерьевич
  Демаков, Александр Иванович
  Дергунов, Алексей Васильевич
  Елистратов, Дмитрий Викторович
  Емельянов, Данила Анатольевич
  Ерофеев, Дмитрий Владимирович
  Захаров, Пётр Валентинович
  Калинин, Александр Анатольевич
  Кононов, Александр Иванович
  Климов, Юрий Семёнович
  Ларин, Дмитрий Вячеславович
  Лелюх, Игорь Викторович
  Омельков, Виктор Емельянович
  Песковой, Максим Владимирович
  Потылицын, Виталий Николаевич
  Семёнов, Дмитрий Владимирович
  Сидоров, Роман Викторович
  Станкевич, Игорь Валентинович
  Таранец, Сергей Геннадьевич
  Тимерман, Константин Анатольевич
  Токарев, Вячеслав Владимирович
  Уженцев, Сергей Викторович
  Уразаев, Игорь Кабирович
  Ухватов, Алексей Юрьевич
  Цыдыпов, Балдан Баирович
  Шатов, Владимир Николаевич
  Шорников, Николай Анатольевич

Примечания

Литература 
 Новосибирское высшее военное командное училище (военный институт): Военно-исторический очерк. — Новосибирск: Art-Avenue, 2007. — 220 с.
 Панченко А. М. Кузница военных кадров: К 40-летию Новосибирского ВВКУ // Военно-исторический журнал. — 2007. — № 5. — С. 38—42.
 Мирный Н. В., Шевченко И. М. Офицеры из сибирской столицы науки // Военно-исторический журнал. — 2016. — № 10. — С. 77—79.

Ссылки 
 Официальный сайт училища 
 Сайт выпускников НВВПОУ-НВИ-НВВКУ
 Официальный сайт училища 
 Сайт выпускников 12 роты 1985 года выпуска 
 Александр Владимиров «Товарищ курсант, я вас узнал!» Рассказы о курсантской службе в училище 
 Константин Елькин «Записки советского офицера» повесть о курсантах училища 
 Вадим Южный «Прощание славянки» повесть о курсантах и выпускниках НВВПОУ 1987 г.в. 
 Андрей Ворошень «Мы были курсантами» сборник рассказов о курсантах НВВПОУ 
 Владимир Земша роман о выпускниках «На переломе эпох» 
 Книга памяти НВВПОУ-НВИ-НВОКУ-НВВКУ
 Фильм: спецназ НВВКУ 2008—2013
 Фильм «Товарищи офицеры» посвященный 40-летию НВВПОУ
 Фильм «45 лет НВВКУ»
 Фильм посвященный 2 роте ВДВ НВВПОУ 1990 г.в.
 фильм посвящен 14 группе 1 батальона выпуск 1975 Г. Ютуб, ник urist5

Военные высшие учебные заведения России

Военные высшие учебные заведения СССР
Сухопутные войска Российской Федерации